Alberto Rubio puede referirse a:

Alberto Rubio Riesco (1928-2002), poeta chileno.
Alberto Rubio, actor español.